Аэроло́гия (, aēr, воздух + -λογία ← , lógos, знание) — наука, выделившаяся в конце XIX века из общей метеорологии по признаку предмета (изучение так называемой свободной атмосферы, под которыми подразумеваются верхние слои атмосферы Земли (мезосфера, термосфера и экзосфера) и метода (аэрологические приборы и методы обследования).

Для исследований используются радиозонды и метеорологические (аэрологические) ракеты, которые запускаются на высоту до 30—50 километров. Аэрологи осуществляют запуски на метеостанциях, на полярных станциях Арктики и Антарктики, научно-исследовательских судах (погоды), а также при крупных аэродромах и космодромах. Радиозонды и метеоракеты передают через радиолокационные станции реальную информацию о температуре, влажности, скорости и направлении ветра на разных уровнях тропосферы (стратосферы).

См. также 

 Аэрономия
 Физика атмосферы

Ссылки

Примечания 

Разделы метеорологии
Атмосфера Земли